Café Keese ist der Name einer Reihe von Tanzlokalen:

* Café Keese (Berlin)
 Café Keese (Hamburg)